Stuibenfall (hochdeutsch ‚stäuben‘) ist der Name von:
 Stuibenfall (Niederthai) nahe Umhausen im Tiroler Ötztal, der höchste Wasserfall Tirols
 Stuibenfall (Pitztal) nahe Jerzens im Tiroler Pitztal
 Stuibenfall (Oytal) nahe Oberstdorf im Oberallgäuer Oytal
 Die Stuibenfälle zwischen dem Plansee und Reutte